Zeslandentoernooi 2003 (mannen), een Rugby union toernooi in 2003 voor herenteams.
Zeslandentoernooi 2003 (vrouwen), een Rugby union toernooi in 2003 voor damesteams.